2 cieki w Polsce:
 Ciemny Potok – potok, dopływ Dunajca
 Ciemny Potok – potok, dopływ Lewej Ręki